Norum ist der Familienname folgender Personen:
 John Norum (* 1964), schwedischer Gitarrist
 Robin Norum (* 1988), schwedischer Skilangläufer